Tupuxuara és un gènere de pterosaure gran, amb cresta i sense dents, originalment descrit per Alexander Kellner i Diogenes Campos l'any 1988 a partir d'unes restes fòssils trobades a la Formació de Santana, del Cretaci, al Brasil. Superficialment era similar a Pteranodon.

Referències 

Pterodactiloïdeus